El término solera puede referirse:

a Solera, una marca de cerveza de Venezuela;
a Solera, un municipio español de la provincia de Jaén;
a una solera, una pieza estructural en una obra civil;
a un sistema de solera, un método de elaboración de vino característico de la denominación de Origen Jerez y de Montilla-Moriles;
al vinagre de solera'''.